Lussac puede referirse a:

 Lussac, comuna francesa situada en Charente.
 Lussac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Lussac, comuna francesa situada en Gironda.